Rownoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Rownoje (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

 Rownoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Rownoje (Belgorod), Siedlung in der Oblast Belgorod
 Rownoje (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Rownoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (bis 1946 Romau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Rownoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Heinrichsdorf, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen)
 Rownoje (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Rownoje (Kursk, Chomutowka), Siedlung in der Oblast Kursk, Rajon Chomutowka
 Rownoje (Kursk, Gorschetschnoje), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Gorschetschnoje
 Rownoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Rownoje (Nowgorod, Jegla), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Borowitschi, Landgemeinde Jegla
 Rownoje (Nowgorod, Scheleskowo), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Borowitschi, Landgemeinde Scheleskowo
 Rownoje (Pskow, Dedowitschi), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi
 Rownoje (Pskow, Newel, Iwanowo), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Newel, Landgemeinde Iwanowo
 Rownoje (Pskow, Newel, Plissy), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Newel, Landgemeinde Plissy
 Rownoje (Pskow, Newel, Ust-Dolyssy), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Newel, Landgemeinde Ust-Dolyssy
 Rownoje (Pskow, Noworschew), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Noworschew
 Rownoje (Pskow, Ostrow), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Ostrow
 Rownoje (Pskow, Strugi Krasnyje), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Strugi Krasnyje
 Rownoje (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Rownoje (Twer, Rameschki), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Rameschki
 Rownoje (Twer, Subzow), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Subzow

ru:Ровное